Чемпионат мира по стрельбе из лука 2005 — 43-й чемпионат мира по стрельбе из лука. Соревнование было проведено в Мадриде, (Испания) в июне 2005 года и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 История FITA

Спорт в Испании в 2005 году
Чемпионаты мира по стрельбе из лука
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Июнь 2005 года